Ndwandwe steht für:

 Ndwandwe, Gruppe innerhalb der Ethnie Nguni, im Nordosten Südafrikas

Ndwandwe ist der Name folgender Personen:

 Lomawa Ndwandwe († 1938), Königinmutter von Swasiland
 Nukwase Ndwandwe († 1957), Königinmutter (Regentin) von Swasiland
 Seneleleni Ndwandwe († 1980), Königinmutter (Regentin) von Swasiland
 Zihlathi Ndwandwe/Mkhatjwa († 1975), Königinmutter (Regentin) von Swasiland